

Biografia

Giovinezza ed educazione 
Olga è la seconda figlia del principe Michele di Grecia e di Marina Karella, sposati morganaticamente nel 1965 ma con l'autorizzazione del re Costantino II di Grecia. È nata il 17 novembre 1971 ad Atene, nell'allora Regno di Grecia. 

Olga di Grecia è cresciuta fra Parigi e New York trascorrendo le estati presso l'isola di Patmo, dove la famiglia possedeva una villa. Ha frequentato un collegio in Inghilterra durante le scuole primarie e successivamente ha studiato storia presso Roma. Si è successivamente laureata presso l'università di Princeton e ha conseguito un diploma alla prestigiosa scuola di architettura, pianificazione e conservazione della Columbia University.

Dopo aver lavorato brevemente come decoratrice di interni, Olga si è trasferita a Panama per dedicarsi alla fotografia e allo studio delle falene. In seguito, in qualità di lepidotterista, ha contribuito a fondare il "Liquid Jungle Lab" a Panamá in cooperazione con lo "Smithsonian Tropical Research Institute" e con l'Istituto Oceanografico di Woods Hole. Olga di Grecia è anche giornalista.

Fidanzamento e matrimonio 
Olga è stata fidanzata dal maggio 2005 con Aimone di Savoia-Aosta (nato a Firenze il 13 ottobre 1967), figlio di Amedeo di Savoia-Aosta.

Il 26 settembre 2008 si sono sposati civilmente presso l'ambasciata italiana a Mosca e, il 27 settembre 2008, presso l'isola greca di Patmos, è stato celebrato il matrimonio religioso secondo il rito ortodosso, previa dispensa dell'arcivescovo cattolico di Mosca, mons. Paolo Pezzi. Alla celebrazione hanno preso parte, fra gli altri, la principessa Maria Gabriella di Savoia (figlia di Umberto II), la regina Sofia di Spagna con la principessa Irene di Grecia, gli ex-sovrani di Grecia Costantino II e Anna Maria (sorella di Margherita II di Danimarca). Olga non si è mai convertita alla religione cattolica, condizione ritenuta fino al 1946 indispensabile per essere un membro di Casa Savoia in base alle vecchie norme dinastiche ormai nulle.

Il 7 marzo 2009, la principessa Olga ha dato alla luce un bambino, il principe Umberto Sathya, a Parigi, in Francia. Il 24 maggio 2011 a Parigi, Olga ha dato alla luce un altro figlio maschio, il principe Amedeo Michele. L'ultima figlia della coppia, la principessa Isabella Vita Marina, è nata a Parigi il 14 dicembre 2012.

Discendenza 
Olga e Aimone di Savoia-Aosta hanno avuto tre figli:
 Umberto di Savoia (nato a Neuilly-sur-Seine il 7 marzo 2009), cui il nonno ha concesso il titolo di Principe di Piemonte;
 Amedeo Michele di Savoia (nato a Neuilly-sur-Seine il 24 maggio 2011), cui il nonno ha concesso il titolo di Duca degli Abruzzi;
 Isabella Vita Marina di Savoia (nata a Parigi il 14 dicembre 2012).

Titoli e trattamento 
 11 novembre 1971 - 2008: Principessa Olga di Grecia
 2008 - 16 settembre 2008: Sua Altezza Reale, la principessa Olga di Grecia
 16 settembre 2008 - 1º giugno 2021: Sua Altezza Reale, la principessa Olga di Savoia-Aosta, duchessa d'Aosta
 1 giugno 2021 - attuale: Sua Altezza Reale, la principessa Olga di Savoia, duchessa di Savoia (contestato da Marina Doria, moglie di Vittorio Emanuele di Savoia)

Ascendenza

Onorificenze

Onorificenze greche

Onorificenze straniere

Note

Altri progetti 

Olga di Grecia
Savoia-Aosta
Coniugi dei Savoia